Puig d'en Ponç (Jafre), muntanya del municipi de Jafre (Baix Empordà)
 Puig d'en Ponç (Palafrugell), muntanya del municipi de Palafrugell (Baix Empordà)
 Puig d'en Ponç (Santa Cristina d'Aro), muntanya del municipi de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
 Puig d'en Ponç (Ullastret), muntanya del municipi d'Ullastret (Baix Empordà)